El Torneig de Roland Garros 2013, conegut oficialment com a Internationaux de France 2013, és un esdeveniment de tennis disputat sobre terra batuda que pertany a la categoria de Grand Slam. La 112a edició del torneig es va celebrar entre el 26 de maig i el 9 de juny de 2013 al Stade Roland Garros de París, França.

Notícies 
 El tennista manacorí Rafael Nadal va reeditar el títol masculí individual aconseguint el seu vuitè trofeu a París, allargant novament el seu avantatge com a tennista amb més corones de Roland Garros (dos més sobre Bjorn Borg). De fet, fou el primer tennista a guanyar en vuit ocasions un mateix Grand Slam, i va representar el seu dotzè títol de Grand Slam de la seva carrera. El finalista fou el valencià David Ferrer, que va disputar la primera final de Grand Slam. Aquesta fou la quarta final entre tennistes espanyols durant l'Era Open.
 La tennista estatunidenca Serena Williams va guanyar el seu segon títol de Roland Garros, onze anys després del primer, i va guanyar també la setzena corona Grand Slam del seu palmarès.
 Els bessons estatunidencs Bob i Mike Bryan van guanyar també la seva segona corona Roland Garros, deu anys després de la primera, i va significar el seu catorzè títol de Grand Slam.
 La parella russa Iekaterina Makàrova i Ielena Vesninà van guanyar el seu primer títol de Grand Slam.
 La parella txeca Lucie Hradecká i Frantisek Cermak van guanyar el primer títol de Grand Slam de dobles mixtos després de ser finalistes a l'Open d'Austràlia a principis d'any.
 El tennista serbi Novak Djokovic va aconseguir la victòria número 500 en el circuit ATP en superar Grígor Dimitrov en quarta ronda.
 El tennista suís Roger Federer va aconseguir la seva victòria número 900 en el circuit ATP en superar Gilles Simon en quarts de final. Va esdevenir tot just el quart tennista masculí en aconseguir aquesta fita en l'Era Open, només superat per Jimmy Connors, Ivan Lendl i Guillermo Vilas, però superant-los a tots en victòries en torneigs Grand Slam. Fins al moment acumulava un registre de 900-204 (81,5%) victòries i derrotes.
 El tennista català Tommy Robredo va aconseguir remuntar dos mànigues en contra en tres partits consecutius, anècdota que no es produïa des de l'any 1927 a mans del francès Henry Cochet. Va superar a Igor Sijsling en segona ronda, Gael Monfils en tercera i Nicolás Almagro en quarta.

Quadres individuals

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Quadre dobles mixts

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Novak Đoković (Semifinals)
  Roger Federer (Quarts de final)
  Rafael Nadal (Campió)
  David Ferrer (Final)
  Tomáš Berdych (1a ronda)
  Jo-Wilfried Tsonga (Semifinals)
  Richard Gasquet (4a ronda)
  Janko Tipsarević (3a ronda)
  Stanislas Wawrinka (Quarts de final)
  Marin Čilić (3a ronda)
  Nicolás Almagro (4a ronda)
  Tommy Haas (Quarts de final)
  Kei Nishikori (4a ronda)
  Milos Raonic (3a ronda)
  Gilles Simon (4a ronda)
  Philipp Kohlschreiber (4a ronda)
  Juan Mónaco (1a ronda)
  Sam Querrey (3a ronda)
  John Isner (3a ronda)
  Andreas Seppi (3a ronda)
  Jerzy Janowicz (3a ronda)
  Aleksandr Dolhopòlov (1a ronda)
  Kevin Anderson (4a ronda)
  Benoît Paire (3a ronda)
  Jérémy Chardy (3a ronda)
  Grígor Dimitrov (3a ronda)
  Fabio Fognini (3a ronda)
  Florian Mayer (1a ronda)
  Mikhaïl Iujni (4a ronda)
  Julien Benneteau (3a ronda)
  Marcel Granollers (1a ronda)
  Tommy Robredo (Quarts de final)

Individual femení 
  Serena Williams (Campiona)
  Maria Xaràpova (Final)
  Viktória Azàrenka (Semifinals)
  Agnieszka Radwańska (Quarts de final)
  Sara Errani (Semifinals)
  Li Na (2a ronda)
  Petra Kvitová (3a ronda)
  Angelique Kerber (4a ronda)
  Samantha Stosur (3a ronda)
  Caroline Wozniacki (2a ronda)
  Nàdia Petrova (1a ronda)
  Maria Kirilenko (Quarts de final)
  Marion Bartoli (3a ronda)
  Ana Ivanović (4a ronda)
  Roberta Vinci (4a ronda)
  Dominika Cibulková (2a ronda)
  Sloane Stephens (4a ronda)
  Jelena Janković (Quarts de final)
  Anastassia Pavliutxénkova (2a ronda)
  Carla Suárez Navarro (4a ronda)
  Kirsten Flipkens (2a ronda)
  Iekaterina Makàrova (1a ronda)
  Klára Zakopalová (1a ronda)
  Julia Görges (1a ronda)
  Lucie Šafářová (1a ronda)
  Sorana Cîrstea (3a ronda)
  Iaroslava Xvédova (2a ronda)
  Tamira Paszek (1a ronda)
  Varvara Lepchenko (3a ronda)
  Venus Williams (1a ronda)
  Alizé Cornet (3a ronda)
  Sabine Lisicki (3a ronda)

Dobles masculins 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (Campions)
  Marcel Granollers /  Marc López (Quarts de final)
  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (2a ronda)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (1a ronda)
  Maks Mirni /  Horia Tecau (2a ronda)
  Aisam-Ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (3a ronda)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (Semifinals)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (Quarts de final)
  Jürgen Melzer /  Leander Paes (2a ronda)
  Colin Fleming /  Jonathan Marray (1a ronda)
  Santiago González /  Scott Lipsky (1a ronda)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (3a ronda)
  Julien Benneteau /  Nenad Zimonjić (2a ronda)
  Daniele Bracciali /  Fabio Fognini (1a ronda)
  Julian Knowle /  Filip Polasek (1a ronda)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (Quarts de final)

Dobles femenins 
  Sara Errani /  Roberta Vinci (Final)
  Andrea Hlavacková /  Lucie Hradecká (Semifinals)
  Nàdia Petrova /  Katarina Srebotnik (Semifinals)
  Iekaterina Makàrova /  Ielena Vesninà (Campiones)
  Liezel Huber /  María José Martínez Sánchez (1a ronda)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (1a ronda)
  Bethanie Mattek-Sands /  Sania Mirza (3a ronda)
  Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (2a ronda)
  Anna-Lena Grönefeld /  Kveta Peschke (2a ronda)
  Kristina Mladenovic /  Galina Voskobóieva (Quarts de final)
  Anastassia Pavliutxénkova /  Lucie Šafářová (Quarts de final)
  Serena Williams /  Venus Williams (Renúncia)
  Zhang Shuai /  Zheng Jie (3a ronda)
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (1a ronda)
  Chan Hao-ching /  Darija Jurak (2a ronda)
  Daniela Hantuchová /  Anabel Medina Garrigues (1a ronda)

Dobles mixts 

  Sania Mirza /  Robert Lindstedt (1a ronda)
  Ielena Vesninà /  Maks Mirni (1a ronda)
  Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (Quarts de final)
  Lisa Raymond /  Bruno Soares (Quarts de final)

  Kristina Mladenovic /  Daniel Nestor (Final)
  Anna-Lena Grönefeld /  Horia Tecau (2a ronda)
  Casey Dellacqua /  Mahesh Bhupathi (1a ronda)
  Liezel Huber /  Marcelo Melo (Semifinals)

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial   

2013
Competicions tennístiques del 2013